

Lokalizacje

Niemcy 
 Waltershof – dzielnica Hamburga

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Górki w województwie lubuskim
 Górki w województwie pomorskim

Zobacz też 
 Waltershofen